Existuje vícero katedrál svatého Jiří:

 Katedrála svatého Jiří (Addis Abeba)
 Katedrála svatého Jiří (Čennaj)
 Katedrála svatého Jiří (Ferrara)
 Katedrála svatého Jiří (Georgetown)
 Katedrála svatého Jiří (Istanbul)
 Katedrála svatého Jiří (Jeruzalém)
 Katedrála svatého Jiří (Kapské Město)
 Katedrála svatého Jiří (Kingston)
 Katedrála svatého Jiří (Limburg an der Lahn)
 Katedrála svatého Jiří (Londýn)
 Katedrála svatého Jiří (Lvov)
 Katedrála svatého Jiří (Perth)
 Katedrála svatého Jiří (Southwark)
 Katedrála svatého Jiří (Temešvár)

Související články 
 Kostel svatého Jiří
 Kaple svatého Jiří